Животновод может обозначать:

 Животновод — специалист в животноводстве
 Животновод — посёлок в Новопокровском районе Краснодарского края России, входит в состав Покровского сельского поселения.